

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Drozdówko – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Drozdówko – przysiółek wsi Drozdowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice
 Drozdówko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań

Zobacz też 
 Drozdowiec, Drozdowo, Drozdów, Drozdówka, Drozdy